Goal (engl. Tor, eigtl. Ziel) bezeichnet:

 im Schweizerischen und in Österreich ein Tor (Fußball)
 Goal (2007), einen Film aus der Filmindustrie Bollywood
 eine Fußballfilm-Trilogie, siehe:
 Goal I – Lebe deinen Traum
 Goal II – Der Traum ist Real!
 Goal III – Das Finale
 Goal (Linguistik), eine semantische Rolle in der Linguistik, genauer der funktionalen Grammatik

Goal ist der Nachname von:
 Dieter Goal (1938–2013), deutscher Jazzmusiker

GOAL ist die Abkürzung für
 Gemeinschaftliche Organisation aller Lizenzhandballer

Siehe auch:
 Goal AG, eine Schweizer rechtspopulistische Werbeagentur
 Goal Question Metric, eine Baumstruktur in der Softwareentwicklung
 Goalunited, ein Browserspiel von 2006

Abkürzung